Чемпионат Канады по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Канады по шоссейному велоспорту, проводимый Ассоциацией велоспорта Канады с 1959 года. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Проводится в нескольких дисциплинах и возрастных категориях. Самыми престижными из них являются групповые и индивидуальные гонки среди мужской и женской элиты.

Групповая гонка. Призёры за последние 10 лет

Мужчины

Женщины

Индивидуальная гонка. Призёры за последние 10 лет

Мужчины

Женщины

Критериум

Мужчины 

|-
| 2015||  ||  || Маттео Даль-Чин 
|-
| 2016 ||  ||  || 
|- 
| 2017 ||  ||  || 
|-
| 2018 ||  ||  || 
|-
| 2019 ||   ||  || 
|-
| 2022 ||  || Александр Коуэн || Сэм Моррис
|}

Женщины 

|-
| 2015 ||  ||  || Леа Кирхманн
|-
| 2016 ||  || Жюстин Клифт || Эллен Уоттерс
|-
| 2017 || Леа Кирхманн ||  || 
|-
| 2018 ||  ||  || Леа Кирхманн
|-
| 2019 ||  ||  || Мари-Солей Бле
|-
| 2022 ||  ||  || Холли Симонсон
|}

Примечания 

Канада
Велогонки в Канаде
Шоссейный велоспорт